Messerschmitt ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Messerschmitt (1943–2022), deutscher Sportschütze
 Johann Baptist Messerschmitt (1861–1912), deutscher Geodät
 Pius Ferdinand Messerschmitt (1858–1915), deutscher Historien- und Genremaler
 Willy Messerschmitt (1898–1978), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer

Messerschmitt ist der Name folgender Unternehmen und Stiftungen:
 Messerschmitt AG (1938–1969), ein ehemaliges deutsches Unternehmen in Haunstetten
 Messerschmitt GmbH (1936–1945), ein ehemaliger deutscher Flugzeugbauer mit Sitz in Regensburg
 Messerschmitt-Bölkow-Blohm, ein ehemaliger deutscher Luft- und Raumfahrtkonzern
 Messerschmitt Stiftung (Sitz in München)

Messerschmitt bezeichnet außerdem:
 Messerschmitt, den Namen mehrerer von der Messerschmitt GmbH hergestellter Flugzeuge, u. a. das Jagdflugzeug Messerschmitt Bf 109
 Messerschmitt Kabinenroller, ein Rollermobil des deutschen Konstrukteurs Fritz M. Fend

Siehe auch:
 Messerschmidt